The Stoop, enceinte sportive londonienne dédiée au rugby à XV et rugby à XIII

Adrian Stoop (1883-1957), joueur anglais de rugby à XV
Dirck Stoop (v.1610-1686), peintre et graveur néerlandais
Lukas Stoop, (1990- ), joueur suisse de hockey sur glace
Louis Stoop, gymnaste belge
Pieter Stoop, peintre néerlandais